Temperamento puede referirse a:

 Temperamento igual, sistema de división basada en la raíz duodecimal de dos

 Temperamento justo, afinación de los instrumentos musicales siguiendo la norma de adoptar en lo posible los intervalos de la serie armónica, en particular la tercera mayor;  

 Temperamento pitagórico, sistema de construcción de la escala musical, que se fundamenta en la quinta perfecta de razón 3/2; o

  Temperamento mesotónico, sistema de afinación que se basa en tercera mayores puras.

 Temperamento, rapero puertorriqueño.